Liste détaillée expliquant les mots du Jargon de Star Trek ne requérant pas un article détaillé (Liste de P à T).  Entre parenthèses, son équivalent en anglais.

Phaseur (Phaser) 
Arme à faisceau d'énergie dirigée. Développée à la fin du , cette arme connaîtra alors un développement accru. Son apparition amènera la disparition des armes à projectiles utilisées sur Terre et lancera une nouvelle génération d'arme laser.

Prise vulcaine (Vulcan neck pinch) 
Technique d'art martial vulcain, consistant à saisir légèrement du bout des doigts la base du cou ou le haut de l'épaule d'un adversaire afin de le rendre inconscient. Cette technique s'appelle aussi pincement neural vulcain.

Protomatière 
La protomatière est une forme très instable et dangereuse de matière à tel point que la communauté scientifique du  en a interdit l'usage.

David Marcus l'emploie secrètement pour résoudre certains problèmes bloquants du projet Genesis. L'instabilité de la protomatière s'est transmise à la planète Genesis créée par ce procédé (Star Trek 2 : La Colère de Khan). Si cette instabilité a détruit la planète et invalidé le projet, elle aura au moins contribué à recréer le corps de Spock. (Star Trek 3 : À la recherche de Spock) 

La protomatière ne sera plus utilisée avant 2370, date à laquelle le professeur Gideon Seyetik tente de rallumer l'étoile Epsilon 119. ( Double Vue)

Puce d'émotivité 
Module positronique créé par le Dr Noonien Soong, pour donner l'émotivité à ses androïdes. Data s'implante la puce avec des résultats inattendus et parfois inadéquats. Elle finit par se greffer dans son réseau neural.

Sanguine 
Le nom fait référence à la couleur de cet alcool klingon dont la composition est inconnue.

Stimulateur cortical (Cortical stimulator) 
Appareil médical utilisé pour stimuler le cortex cérébral d'un traumatisme cérébral ou d'un mourant.

Références 

Univers de Star Trek